L’Ange-Gardien (frz. „der Schutzengel“) ist der Name folgender Orte in Kanada:

 L’Ange-Gardien (Les Collines-de-l’Outaouais) in Québec
 L’Ange-Gardien (La Côte-de-Beaupré) in Québec